Фомин, Дмитрий:
 Фомин, Дмитрий Александрович (род. 1968) — советский и российский волейболист, ЗМС.
 Фомин, Дмитрий Анатольевич (род. 1974) — российский певец, продюсер и телеведущий, режиссёр.
 Фомин, Дмитрий Иванович (1900—1986) — советский государственный деятель.